Ва́цлав (Ви́нни) Про́спал (; , Ческе-Будеёвице, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, центральный и левый нападающий. Занимает 4-е место среди чешских хоккеистов по количеству набранных очков в НХЛ после Яромира Ягра, Патрика Элиаша и Милана Гейдука.

Игровая карьера 
Воспитанник местного хоккейного клуба «Мотор Ческе-Будеёвице». После того как, Вацлав Проспал был задрафтован в 1993 году клубом Филадельфия Флайерз, он уехал в Северную Америку. С 1993 по 1996 годы провёл в АХЛ в составе клуба «Херши Беарс». Дебютировал в НХЛ в сезоне 1996/1997 в составе «Филадельфии Флайерз», параллельно в этом же сезоне выступал за её фарм-клуб «Филадельфия Фантомс».

В начале 1998 года перебрался в «Оттаву Сенаторз», где выступал до 2001 года. Сезон доиграл в клубе «Флорида Пантерз». Следующие два сезона играл в команде «Тампа Бэй Лайтнинг», в сезоне 2003/2004 в составе клуба «Анахайм Майти Дакс».

В локаутном сезоне 2004/2005 выступал за родную команду «Ческе-Будеёвице», где был капитаном команды. Набрал 118 очков за сезон и помог команде выйти в Экстралигу после годичного перерыва, победив в серии переходных игр 4:1 «Дуклу Йиглава»

После локаута подписал контракт с «Тампа Бэй Лайтнинг», где провёл следующие три сезона, вернувшись в 2008 году в задрафтованную команду «Филадельфия Флайерз», где и доиграл сезон 2007/2008.

В 2008 году в третий раз вернулся в «Тампа Бэй Лайтнинг», за которую выступал в сезоне 2008/2009. 28 июля 2009 года выкупил контракт у «Тампы», за которую по контракту Проспалу оставалась играть три года. Став свободным агентом 16 августа 2009 года, подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $ 1,1 млн. 1 июля 2010 года подписал новый годовой контракт с «Рейнджерами» на сумму $ 2,1 млн. В сезоне 2010/2011 был альтернативным капитаном.

В 2011 году Вацлав Проспал перешёл в «Коламбус Блю Джекетс», подписав контракт сроком один год на сумму $ 1,75 млн. В 2012 году подписал контракт с «синерубашечниками» ещё на один год.

Во время локаута в НХЛ 2012 года снова выступал за родной клуб «Ческе Будеёвице», за который он также играл в локаутный сезон 2004/2005.

24 января 2014 года подписал пробный контракт с «Ванкувер Кэнакс», Проспал будет выступать за фарм-клуб «Утика Кометс».

25 января сообщил руководству клуба «Ванкувер Кэнакс» о том, что не будет выступать за «Утику» и планирует завершить карьеру игрока.

В составе национальной сборной Чехии стал чемпионом мира в 2000 и 2005 годах, а также завоевал бронзовую медаль олимпийских игр 2006 года в Турине.

Всего за карьеру в сборной и клубах провел 1563 игры, набрал 1222 (412+810) очка.

В сезоне 2017/2018 был ассистентом главного тренера сборной Чехии. С 2018 по 2021 год был главным тренером клуба «Мотор Ческе-Будеёвице».

Достижения 
 Бронзовый призёр олимпийских игр 2006 в составе сборной Чехии. 
 Чемпион мира по хоккею 2000 
 Чемпион мира по хоккею 2005 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы 1993 в составе сборной Чехии.

Статистика

Личная жизнь 
Женат, сын Вацлав-младший (род.в июле 2000 г.) — хоккеист, играет за юниорскую команду «Ческе Будеёвице» (до 19 лет). 12 ноября 2018 года Вацлав-младший дебютировал в основной команде «Ческе-Будеёвице».

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте eliteprospects
 Статистика на NHL.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Чехии